Die Diamond Nine / Dynamic North Cyprus Open 2012 waren das 121. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie fanden vom 18. bis 20. Oktober 2012 im Cratos Hotel in der nordzyprischen Hafenstadt Kyrenia statt und wurden in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.

Sieger wurde Nick Malai aus Albanien, der im Finale den Österreicher Albin Ouschan mit 9:5 besiegte. Den dritten Platz belegten Dominic Jentsch und Dimitri Jungo.

Modus 
Die Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. 32 Spieler qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Preisgeld

Finalrunde

Weblinks 
 
 North Cyprus Open 2012 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

Euro-Tour
Billardturnier in Kyrenia
Poolbillardveranstaltung 2012